Het WTA-toernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2000 vond plaats van 24 tot en met 30 juli 2000 in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse titel­verde­digster Lindsay Davenport in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Stanford op haar naam te schrij­ven, nadat zij de twee vooraf­gaande edities in de finale van Davenport had verloren. Het was haar elfde WTA-titel, de tweede van 2000. Zij won US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Lindsay Davenport en Corina Morariu hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Chanda Rubin en Sandrine Testud won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Cara Black en Amy Frazier in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Rubin had daar­naast zeven eerdere dubbel­­spel­titels met andere partners; Française Testud een.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winna­ressen.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stanford 2000
Stanford